Дэн Кёртис:  (1927—2006) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Кёртис, Дэн (род. 1966) — канадский политик.